Homersham est un patronyme et un prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (c. 1816-1886), ingénieur hydraulique anglais

Prénom
 (1821-1897), avocat et mathématicien anglais
 (1857-1918), mathématicien anglais

Homonymie de prénom